Blåhøj (plaats), plaats in Denemarken
 Blåhøj (parochie), parochie in Denemarken